est un nom porté par plusieurs princes et souverains européens :
  dit le Chaste, roi des Asturies de 791 à 835 ;
 , roi d'Aragon de 1164 à 1196 ;
 , comte de Provence de 1196 à 1209 ;
  dit le Gros, roi de Portugal de 1211 à 1223 ;
 , comte de Toulouse de 1249 à 1271 ;
 , roi de Sicile de 1494 à 1495 ;
  (1643-1683) duc de Bragance et roi de Portugal (comme ).
 
Appellations en histoire contemporaine :
  du royaume des Deux-Siciles (1960-1964), nom royal donné par les monarchistes siciliens à Alphonse de Bourbon (1901-1964), petit-neveu du roi .
  de France et de Navarre (1936-1941), nom royal donné par certains légitimistes français (dont Paul Watrin) au prince Alphonse de Bourbon (1886-1941), aîné des descendants du roi . Néanmoins la plupart des légitimistes français appellent ce prince 
  de France et de Navarre (1975-1989), nom royal donné par les légitimistes français au prince Alphonse de Bourbon (1936-1989), aîné des descendants du roi .

Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Alfons#Alfons II.